Cette page présente le bilan saison par saison de l'Olympique lyonnais.

Bilan détaillé 

 
Le tableau ci-dessous propose le détail des résultats de l'OL par saison. Dans l'ordre des colonnes, on trouve les années de la saison, le championnat auquel le club participe, les résultats en championnat, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, en Coupe d'Europe, puis le nom et le nombre de buts marqués par le meilleur buteur du club lors du championnat. On trouve ensuite l'entraîneur puis l'affluence moyenne lors des rencontres à domicile.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 Site officiel de l'Olympique lyonnais

Olympique lyonnais
Lyon